В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на чемпионате Европы по футболу среди юношей не старше 19 лет 2022 в Словакии, прошедшего с 18 июня по 1 июля 2022.

В окончательные заявки сборных вошли по 20 игроков, 2 из которых вратари.

Возраст дан на 1 июля. Если во время турнира у игрока/тренера день рождения, то перед / дан возраст на 18 июня, а после — 1 июля.

Группа A

Италия 
Результат — 3-4-е место

Италия объявила свой состав 16 июня.

Словакия 
Результат — 5-е место

Словакия объявила свой состав 12 июня.

Румыния 
Румыния объявила свой состав 15 июня.

Результат — групповой этап

Франция 
Результат — 3-4-е место

Франция объявила свой состав 12 июня.

Группа B

Австрия 
Результат — 6-е место

Австрия назвала свой состав 16 июня 2022 года.

Мухарем Хускович покинул состав из-за травмы и был впоследствии заменен на Доминика Вайксльбрауна.

Англия 
Результат — Чемпионы

Англия объявила свой состав 17 июня.

Израиль 
Результат — Вице-чемпионы

Израиль объявил свой состав 13 июня.

Сербия 
Результат — групповой этап

Сербия объявила свой состав 15 июня.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Составы команд на официальном сайте УЕФА

Составы
Футбол в Европе в 2022 году